Лос-Пинта́нос (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Население — 38 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы